Mirsk – zamknięta 1 stycznia 2002 ładownia publiczna, położona w Mirsku. Została ona oddana do użytku 1 listopada 1884 razem z linią kolejową z Gryfowa Śląskiego. W przeszłości ładownia była węzłową stacja kolejową, z której to jeździły pociągi w trzech kierunkach, do Świeradowa Zdroju, Gryfowa Śląskiego i do granicy z Czechami.

Ładownia przynależy do oddziału regionalnego PKP Polskich Linii Kolejowych we Wrocławiu i Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu.

Położenie 
Ładownia położona jest w północno-zachodniej części Mirska, przy placu Dworcowym, w odległości ok. 500 m od placu Wolności w Mirsku. Administracyjnie leży w województwie dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, w gminie Mirsk.

Ładownia jest położona na wysokości 352 m n.p.m.

Historia

Do 1945 
Budowa dawnej stacji w Mirsku ma związek z doprowadzeniem państwowej linii kolejowej z Gryfowa Śląskiego. O połączeniu Gryfowa Śląskiego z Mirskiem zdecydowano w 1882. Wtedy to Landtag Prus podjął decyzję o budowie linii kolejowej do Mirska w celu ożywienia lokalnej gospodarki. Dla potrzeb nowej stacji miasto Mirsk wydzieliło 1 ha terenu, powstałego z zasypania Lnianego Stawu, na którym powstała w późniejszym czasie omawiana stacja. Otwarcie linii, a wraz z nią stacji odbyło się 1 listopada 1884. Pierwszy uroczysty pociąg na stację przyjechał o 12:30. W tym czasie Mirbyła to końcowa stacja.

Dalsze plany związane ze stacją miały związek z budową przedłużenia linii do granicy z Czechami, do Jindřichovic pod Smrkem. Linię tą otwarto 1 listopada 1904, dzięki czemu Mirsk stał się stacją przelotową. Do 1907 powstał na stacji dworzec kolejowy.

Pierwszą koncepcję przedłużenia linii z dawnej stacji Mirsk do dawnej stacji Świeradów Zdrój zaproponowano w 1901, jednakże w rzeczywistości budowę linii rozpoczęto z inicjatywy prywatnej w marcu 1908. Linię do Świeradowa-Zdroju ukończono 1 października 1909, a uroczyste otwarcie odbyło się 31 października tego samego roku. Od tego momentu dawna stacja Mirsk stała się stacją węzłową, skąd pasażerowie przesiadywali się do państwowych pociągów. Większość z nich była skomunikowana z pociągami Kolejki Izerskiej. Sama stacja miała być użytkowana wspólnie z kolejami państwowymi. Planowano także rozbudowę pomieszczeń magazynowych, ramp załadowczych i placu składowego.

Zimą 1941 w Świeradowie-Zdroju odczepiony od składu wagon z węglem staczał się w kierunku Mirska i tam uderzył w skład osobowy. Wcześniej ewakuowano wszystkich ludzi ze stacji, natomiast uszkodzeniu uległy wagony.

Po 1945 
Po II wojnie światowej cała infrastruktura przeszła w zarząd Polskich Kolei Państwowych. Zmalała również ranga stacji, gdyż przedłużono relacje pociągów lokalnych, które jeździły ze Świeradowa Zdroju, do Legnicy przez Gryfów Śląski i Lwówek Śląski, a także do Jeleniej Góry, ale przez Lwówek Śląski. Od okresu 1984/1985 do zamknięcia połączeń pasażerskich pociągi pasażerskie kończyły swój bieg z małymi wyjątkami na stacji Gryfów Śląski.

Połączenie w stronę Pobiednej zostało na mocy zarządzenia z 30 kwietnia 1987 zawieszone 1 lipca tegoż roku. Ostatni pociąg pasażerski ze stacji Mirsk odjechał 11 lutego 1996. Przez następne dwa lata kursowały dalej pociągi towarowe. Ruch pociągów zawieszono całkowicie po wypadku, w którym pociąg towarowy od strony Świeradowa Zdroju nie zdołał wyhamować i wpadł na wagon z węglem na tej stacji. Pociąg ratunkowy wykoleił się potem na wykolejnicy przy wjeździe na stację.

Linie kolejowe 
Ładownia była pierwotnie od 1844 stacją na częściowo zlikwidowanej linii kolejowej nr 284 Legnica – Pobiedna (4. (23.) posterunek ruchu; 80,244 km), która od 1999 w wykazie PKP Polskich Linii Kolejowych na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk jest oznaczona jako linia kolejowa nr 317. Z niej od 1909 bierze również początek linia kolejowa nr 336 (1. posterunek ruchu; -0,182), dzięki czemu ładownia Mirsk była stacją węzłową.

Pierwotny układ torowy ładowni to 2 tory główne zasadnicze i 6-7 torów bocznych, w tym ładunkowych. Po zlikwidowaniu odcinka do Pobiednej układ torowy uległ zmianie. Ze względu na brak ruchu pociągów do Mirska tory na terenie ładowni są w całości nieprzejezdne.

Stacja Mirsk połączona była 3-kilometrową, wybudowaną w 1923 wąskotorową linią towarową do kopalni kaolinu w Kamieniu, która została rozebrana przed II wojną światową. Obecnie nie ma już po niej praktycznie żadnych śladów, poza dawnym mostem kolejowym w Mroczkowicach oraz wykopem na polach między rzeką Kwisą a lasem.

Infrastruktura

Dworzec kolejowy oraz magazyn 
Dwukondygnacyjny budynek dworca kolejowego został oddany do użytku 1 kwietnia 1906, a rok później dobudowano jeszcze mniejsze pomieszczenia i budynki. Na dworcu mieściła się nastawnia Mk. Obecnie budynek jest wykorzystywany pod funkcje handlowe (centralna część dworca) oraz mieszkaniowa (wschodnia część).

Do dworca przylega dawny magazyn towarowy o powierzchni 80 m² z rampą załadowczo-wyładowczą. Magazyn ten wybudowano dla obsługi ruchu towarowego w ramach budowy linii do Świeradowa Zdroju.

Perony 
W ładowni znajdują się 2 perony, w tym drugi dwukrawędziowy.

Wieża ciśnień 

Po południowej stronie ładowni, około 150 m na południowy wschód od wejścia do budynku dworca znajduje się nieużywana obecnie wieża wodna. Jest ona w dobrym stanie technicznym.

Pozostała infrastruktura 
Poza omówionymi elementami infrastruktury w ładowni znajdowały się lub do dziś znajdują się:
 parowozownia, którą wyburzono a początku lat 80. XX w.;
 nastawnia wykonawcza Mk1 (w ruinie);
 2 place ładunkowe, położone po dwóch stronach torów kolejowych;
 waga wagonowa;
 ubikacja.

Połączenia 
Połączenia pasażerskie realizowane z dawnej stacji Mirsk miały charakter regionalny, ale przez stację kursowały przed 1945 dodatkowo dalekobieżne wagony w relacji między Berlinem i Wrocławiem a stacją Świeradów Zdrój. Okazjonalnie kursowały tu pociągi specjalne (w tym kolonijne), które dowoziły turystów i kuracjuszy do Świeradowa-Zdroju. Z biegiem czasu zmniejszała się liczba połączeń oraz ilość relacji bezpośrednich, które były realizowane z obecnej ładowni.

Powiązania komunikacyjne 
Przed budynkiem dworca zlokalizowany jest przystanek komunikacji autobusowej (Mirsk D.K. oraz Mirsk Pl. Dworcowy). W listopadzie 2013 głównymi kierunkami autobusów były: Świeradów-Zdrój (30 kursów), Jelenia Góra (15), Lubań (11), Gryfów Śląski (10), oraz Lwówek Śląski (10).

Plany zagospodarowania ładowni 
W połowie 2009 powstał projekt Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim odnośnie do rewitalizacji linii kolejowej Lubomierz – Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów Zdrój, w którym planowano m.in. przejęcie ładowni przez gminę Mirsk i urządzeniu na dworcu powiatowej sieci wypożyczalni rowerów, która działałaby wraz z innymi przejętymi dworcami. Nie doszło do realizacji tego projektu ze względu na wysokie koszty całego przedsięwzięcia.

Nowszy plan zagospodarowania ładowni jest związany z projektem Kolei Gór Izerskich, zainaugurowanego 25 lipca 2013. Projekt zakłada wraz z reaktywacją linii Świeradów Zdrój – Mirsk – Gryfów Śląski/Jindřichovice pod Smrkem przejęcie ładowni i urządzeniu w budynku dworca muzeum historii miasta oraz przemysłu włókienniczego i kopalnianego.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Stacje i przystanki kolejowe w powiecie lwóweckim
Obiekty budowlane w Mirsku